AICA steht für:

 Association Internationale des Critiques d’Art, die Internationale Vereinigung der Kunstkritiker
 Anterior inferior cerebellar artery, international gebräuchliche englische Abkürzung für die Arteria inferior anterior cerebelli
 Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, die Italienische Vereinigung der Informatiker

Abkürzung